Дияволиця (: дебіруман реді,  або Devil Lady) — манґа за авторством Наґая Ґо, та аніме-серіал за ідентичною назвою, але повністю з власним сюжетом, де від оригінальної манґи залишилися лише ім'я деяких персонажів. Прем'єра аніме-серіалу було трансльовано на телемережі MBS TV з 10 жовтня 1998 по 9 травня 1999

Сюжет аніме
Фудо Джюн — чудова фотомодель, яка має безлич фанатів. Але у її генотипі присутний ген Звірів, який допомогає її перетворятися на Дияволицю — гигантську крилату істоту. У цьому обличи вона повинна захищати людей від інших Звірів.

Перелик персонажів аніме
Фудо Джюн ( Фудо Дзюн) — головна героїня аніме. Жінка-Дияволиця.

 Сейю — Івао Дзюнко

Аска Лан ( Асука Ран) — керивниця Джюн.

 Сейю — Сімамура Каору

Перелик епізодів аніме

Примітки

Посилання

TMS Entertainment
Аніме та манґа для чоловіків
Кайдзю
Аніме та манґа в жанрі жаху